Veronaea är ett släkte av svampar. Veronaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Veronaea